Il doppio del Majorca Open 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Michaël Llodra e Diego Nargiso erano i detentori del titolo, ma solo Llodra ha partecipato in coppia con Eyal Ran.

Llodra e Ran hanno perso nei quarti di finale contro Feliciano López e Francisco Roig.

Donald Johnson e Jared Palmer hanno battuto in finale 7–5, 6–3 López e Roig.

Teste di serie
 Donald Johnson /  Jared Palmer (campioni)
 Mark Knowles /  Jeff Tarango (semifinali)
 Michael Hill /  Scott Humphries (primo turno)
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open de Tenis Comunidad Valenciana 2001
ATP Tour 2001